Dawg steht für:
 David Grisman (* 1945), US-amerikanischer Mandolinespieler
 Money for Mercy, Originaltitel der US-amerikanischen Filmkomödie von 2002

Die Abkürzung DAWG steht für:
 gerichteter azyklischer Wortgraph (Directed Acyclic Word Graph), siehe Graph (Graphentheorie)

Siehe auch:
 Grateful Dawg